Deux arrondissements français portent le nom d'arrondissement de Saint-Pierre :
arrondissement de Saint-Pierre, situé dans le département de la Martinique. 
arrondissement de Saint-Pierre, situé dans le département de La Réunion.